Ла Мармаха има више значења:

 Ла Мармаха (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мармаха (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику